El vocablo Guadalix puede referirse a:

 Río Guadalix, curso de agua que transcurre por el centro de la península ibérica;
 Guadalix de la Sierra, municipio de España;
 San Agustín del Guadalix, municipio de España;
 Canal del Guadalix, transporta aguas del río homónimo.